Niemcy:
 Tunau – dzielnica gminy Kressbronn am Bodensee w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńśkie
 Tunau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach